Canton d'Allonnes peut désigner :
 canton d'Allonnes, canton français, dans le département de Maine-et-Loire ;
 canton d'Allonnes, canton français, dans le département de la Sarthe.